Língua crioula de Granada pode referir-se a:

Língua crioula francesa de Granada
Língua crioula inglesa de Granada